Carniola je lahko:

 Karniola (latinsko Carniola) - zgodnjesrednjeveška slovanska plemenska kneževina v zgornjem Posavju.
 Kranjska - zgodovinska dežela (naslednica Karniole), ki je do propada Avstro-Ogrske leta 1918 zasedala osredni del današnje Slovenije (Gorenjska, Dolenjska, Bela krajina in Notranjska).
 Carniola - ljubljanski nemški časopis (1908 - 1919)

Glej tudi 

 Carniolia - ljubljanski nemški časopis (1838 - 1844)